Simian steht für:

 Simian (Band), Elektro-Rock-Band aus England
 Simian (Software), Software-Tool zur Erkennung von Duplikaten
 in ähnlicher Schreibweise der Name mehrerer Orte in Rumänien, siehe Șimian
 ein Adjektiv für ‚affenartig‘, beispielsweise in Simianes Immundefizienz-Virus

Simian ist der Nachname von:
 Stéphane Simian (* 1967), französischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Simiane